ZTA ist die Abkürzung für:

 Zirconia Toughened Aluminum Oxide (Zirkoniumdioxid-verstärktes Aluminiumoxid), eine technische Keramik
 IATA-Code für den Flughafen Tureia auf Französisch-Polynesien

Abkürzung